TSG steht für:
 Turn- und Sportgemeinschaft, Tanzsportgemeinschaft, Tauchsportgemeinschaft, siehe Liste von Sportvereinskürzeln
 TSG Consumer Partners
 Tarifschaltgerät
 Technologie Services GmbH, Dienstleister für SB-Technik, siehe Fiducia IT #Tochtergesellschaften
 Telekom Shop Vertriebsgesellschaft mbH, Vorgängerunternehmen der Deutsche Telekom Vertrieb
 Thermoplast-Schaumgießen, siehe Schaumstoff #Thermoplast-Schaumguss-Verfahren (TSG)
 Thomas-Strittmatter-Gymnasium St. Georgen
Thorsten Schäfer-Gümbel, Politiker (SPD)
Traditional Speciality Guaranteed, siehe Garantiert traditionelle Spezialität #Bezeichnung in anderen Sprachen
 Transsexuellengesetz in Deutschland
 TSG Group, US-amerikanischer Softwareanbieter, siehe SCO Group
 Tumor-Suppressor-Gen, siehe Tumorsuppressorgen
 Trans Air Congo (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus der Republik Kongo
 Bahnhof Schwäbisch Gmünd (DS100-Code)

tsg steht für:
 Tausug (Sprache) (ISO-639-3-Code), Visayassprache der Tausūg auf den Philippinen und Malaysia

Siehe auch:

Abkürzung